Бори́с Ефи́мович Ви́дгоф () — российский предприниматель, политик. Президент группы компаний «Бовид». Вице-президент хоккейного клуба «Трактор». Почётный гражданин Челябинска.

Биография 
Родился и вырос в Тракторозаводском районе Челябинска. С 13 лет занимался в детской спортивной школе хоккейного клуба «Трактор». С 1982 по 1984 год проходил срочную службу в Вооружённых силах на Чукотке в Дальневосточном военном округе. В 1985 окончил Челябинское культпросветучилище, заведовал клубом в машиностроительном техникуме. С 1986 по 1988 год работал слесарем в цехе сборки моторов на Челябинском тракторном заводе. В 1991 году окончил Челябинский государственный институт культуры по специальности «Культурно-просветительная работа». В том же году создал производственно-коммерческое предприятие «Бовид», название которого является акронимом и составлено из первых букв имени и фамилии. С 2010 года — генеральный директор группы компаний «Бовид».

Депутат Челябинской городской Думы трёх созывов. С 2001 года — заместитель председателя комиссии по бюджету, экономической политике и налогам, с 2005 года — председатель комиссии. С 2009 года — председатель Думы, с 2010 по 2014 год — первый заместитель председателя. Также был председателем комиссии по градостроительству и землепользованию.

Член правления ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей». Председатель комитета по ресторанному, гостиничному бизнесу и туризму.

В 2011 году награждён нагрудным знаком «Почётный строитель России». Отмечен благодарностью Федерации хоккея России «За большой личный вклад в развитие отечественного хоккея». В 2013 году награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». В 2014 году награждён медалью Законодательного собрания Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности». Лауреат региональной премии «Признание» в номинации «За активную благотворительную деятельность». 30 августа 2016 года Видгофу присвоено звание «Почётный гражданин Челябинска». В 2017 году награжден орденом «За заслуги в строительстве».

С 2010 года возглавлял попечительский совет «Трактора». 4 апреля 2019 года временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил Видгофа директором «Трактора», сменив на этой должности Ивана Сеничева. 24 апреля 2019 года члены ЧГОО ХК «Трактор» избрали его вице-президентом клуба.

Личная жизнь 
Старший двоюродный брат Дмитрий погиб. Женат на Светлане Викторовне Видгоф, имеет четверых детей: дочерей Анну, Юлию, Екатерину и сына Михаила, депутата Законодательного собрания Челябинской области.

Примечания

Ссылки 

 Борис Видгоф: Не боюсь закатать рукава и показать, как надо работать

Предприниматели России
Награждённые знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»
Почётные строители России
Почётные граждане Челябинска
Члены «Единой России»